Martin Kluger est un nom porté par plusieurs personnalités :

 Martin Kluger (1948-2021), écrivain et scénariste allemand ;  
  (1957-), auteur de non-fiction et éditeur allemand.